

Оукс — місто, штат Оклахома
 Оукс — селище, штат Міссурі

Див. також 
 Окс